Der Bukarest-Marathon ist ein Marathon, der seit 2008 in der rumänischen Hauptstadt Bukarest stattfindet.

Strecke 
Der Start befindet sich östlich des Izvor-Parks. Von dort führt die Strecke zum nahegelegenen Parlamentspalast, über den Bulevardul Unirii, die Dâmbovița entlang nach Nordwesten zum Triumphbogen. Von dort geht es zurück zum Parlament und dann nach Südosten zum Pasajul Mihai Bravu, zurück zum Bulevardul Unirii und nach Osten zur Șoseaua Morarilor. Danach führt die Strecke zurück nach Westen, geht an der Arena Națională vorbei und erreicht über den Bulevardul Unirii und die Piața Constituției das Ziel vor dem Parlament.

Sieger

Weblinks 

 Offizielle Website

Marathon
Leichtathletikwettbewerb in Rumänien
Marathon